Логачевка либо Логачёвка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Логачевка — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Логачевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Логачёвка — село в Тоцком районе Оренбургской области.
 Логачёвка (Харьковская область) (Логачовка) - село в Харьковском районе.

Примечания